MetArt — флагманский сайт сети MetArt Network, группы эротических сайтов, которые исследуют наготу и откровенный секс с помощью художественной фотографии и видео. Это художественный сайт о ню-фотографии, принадлежащий компании SARJ LLC из Санта-Моники, штат Калифорния. На сайте представлены эротические фотографии частично или полностью обнаженных женщин. Сайт находится в сети с 1998 года (первоначально как MostEroticTeens.com).

Описание 
MetArt — один из нескольких веб-сайтов, которые принадлежат или обслуживаются сетью MetArt. Его сестринский сайт SexArt предлагает «романтическое порно» как для женщин, так и для мужчин, ориентируясь на эротику, чувственность и артистизм. Фотографии и фильмы имеют большие бюджеты и высококлассный стиль. Фильмы часто снимаются в экзотических местах и показывают красивых девушек и интригующие сюжетные линии. Совладельцами сети MetArt являются Алекс Хейг и Г. А. Уэйн.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порносайты
Порнографические киностудии США